Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2021) war die siebte Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 18 Rennen, welche primär in Deutschland, aber auch in den Niederlanden und Österreich ausgetragen wurden. Die Saison begann am 12. Juni in Spielberg und endete am 24. Oktober in Hockenheim.

Änderungen 2021

Teams 
Obwohl Mücke Motorsport einer Teilnahme zusagte und auch schon mit Joshua Dürksen, Jonas Ried und Erick Zúñiga Fahrer nominierten zog man sich vor Saisonbeginn überraschend zurück. Als Grund nannte Peter Mücke die schlechten Karrierechancen in der Formelsport-Kategorie. Man wolle sich nun stattdessen auf die DTM stattdessen konzentrieren.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Anmerkungen

Saisonvorbereitung 
Die Vorsaison-Testfahrten fand am 19. und 20. April in Oschersleben statt. Oliver Bearman fuhr als Fahrer des Teams Van Amersfoort Racing mit 1:23,525 die schnellste Zeit der Testtage.

Rennkalender 

Die erste Version des Rennkalenders wurde am 8. November 2020 veröffentlicht, die letzte Aktualisierung vor Saisonstart wurde am 22. Mai 2021 vorgenommen. Es gibt sechs Rennwochenenden in drei verschiedenen Ländern zu je drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr kommt der gestrichene Sachsenring wieder zurück, der Lausitzring wurde hingegen komplett gestrichen. Ebenfalls gestrichen wurde der zweite Lauf auf dem Nürburgring sowie Ende Mai das Rennwochenende in Oschersleben. Der nun einzige Lauf am Nürburgring, der vorerst aufgrund der Hochwasserkatastrophe in West- und Mitteleuropa abgesagt wurde, wurde auf Anfang November verlegt und bildet damit das Saisonfinale.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gibt keine Punkte für die Poleposition und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung zählen die beiden bestplatzierten Fahrer. Gaststarter werden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt. In der Fahrerwertung werden nur die besten 16 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021